SNR est un sigle signifiant :
 Société Nouvelle de Roulements, voir l'article NTN-SNR Roulements
 En astronomie, Supernova remnant, c'est-à-dire rémanent de supernova, voir Désignation des rémanents de supernova

C'est une abréviation signifiant :
 signal to noise ratio en anglais, voir Rapport signal sur bruit.

C'est un code :
 code AITA de l'aéroport de Saint-Nazaire Montoir

Abréviation
Code